Mimic est un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics, il est membre des X-Men.
 Mimic est un film américain réalisé par Guillermo del Toro en 1997.
 Mimic 2 : Le Retour ! (Mimic 2) est un film américain réalisé par Jean de Segonzac en 2001.
 Mimic 3: Sentinel est un film américain réalisé par J.T. Petty en 2003.
 The Mimic est un thriller horrifique sud-coréen écrit et réalisé par Huh Jung, sorti en 2017.